Лемешев (Лемешева) — російське прізвище. Відомі носії:
 Лемешев В'ячеслав Іванович (1952—1996) — радянський боксер, олімпійський чемпіон 1972 року, дворазовий чемпіон Європи.
 Лемешев Георгій Кирилович (1946) — радянський, український оператор комбінованих зйомок.
 Лемешев Ігор Павлович (нар. 1945) — радянський і російський художник театру і кіно. Лауреат Державної премії РРФСР імені братів Васильєвих (1989). Заслужений художник Росії (2006). Член Спілки кінематографістів РФ.
 Лемешев Сергій Миколайович (1978—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лемешев Сергій Якович (1902—1977) — радянський оперний співак, ліричний тенор.

 Лемешева Людмила Григорівна (нар. 1941) — український кінокритик, кінознавець, сценарист. Заслужений діяч мистецтв України (2004).
 Лемешева Марія Сергіївна (нар. 1944) — радянська і російська оперна співачка (сопрано). Народна артистка Росії. Дочка співаків Сергія Лемешева та Ірини Масленникової.

Див. також 
 4561 Лемешев (4561 Lemeshev) — астероїд головного поясу.

Примітки 

Російські прізвища